Cornelissen ist der Familienname folgender Personen:

 Adelinde Cornelissen (* 1979), niederländische Dressurreiterin
 Berend Cornelissen (um 1592/93–1648), holländischer Tischler und Bildschnitzler
 Christiaan Cornelissen (1864–1942), niederländischer Autor und Aktivist
 Égide Norbert Cornelissen (1769–1849), belgischer Botaniker
 Georg Cornelissen (* 1954), deutscher Sprachwissenschaftler 
 Marije Cornelissen (* 1974), niederländische Politikerin
 Robbie Cornelissen (* 1954), niederländischer Künstler
 Thilo Cornelissen (1904–1965), deutscher Musikpädagoge und Komponist 
 Werner Cornelissen (* 1922), deutscher Fußballspieler

und Pseudonym von:
 Peter Cornelissen ist das Pseudonym des Marineschriftstellers Fritz Otto Busch

Siehe auch:
 Christoph Cornelißen (* 1958), deutscher Historiker
 Corneliussen